Ženská čtyřhra Kremlin Cupu 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alexandra Panovová a Laura Siegemundová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stala japonská dvojice Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, která ve finále hladce zdolala belgicko-americké turnajové trojky Kirsten Flipkensovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly druhou společnou trofej. Aojamová vybojovala jedenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Kirsten Flipkensová /  Bethanie Matteková-Sandsová (finále)
  Darija Juraková /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2019